Натуральне число 1368
 1368 рік до нашої ери
 1368 рік нашої ери